Wigginton (Hertfordshire), een plaats in het Engelse graafschap Hertfordshire
 Wigginton (Oxfordshire), een plaats in het Engelse graafschap Oxfordshire
 Wigginton (North Yorkshire), een plaats in het Engelse graafschap Nort Yorkshire